Canònica de Santa Maria del Roure a Pont de Molins (Alt Empordà)
 Santuari de la Mare de Déu del Roure a Tellet (Rosselló)